Нижче наведено список 104 муніципалітетів провінції К'єті. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

К'єті